Cudworth is de naam van diverse plaatsen:

In Engeland:
 Cudworth (Somerset)
 Cudworth (South Yorkshire)

In Canada:
 Cudworth (Saskatchewan)